

Osoby 
 Kobiety z dynastii herodiańskiej
 Salome I – siostra Heroda Wielkiego
 Salome II – córka Heroda Wielkiego
 Salome III – wnuczka Heroda Wielkiego, córka Herodiady i pasierbica Heroda Antypasa
 Salome – żona Zebedeusza, matka apostołów Jakuba i Jana
 Aleksandra Salome – władczyni Izraela

Inne 
 Salome – dramat Oscara Wilde’a
 Salome – opera Richarda Straussa według dramatu Oscara Wilde’a
 Salome – amerykański film w reżyserii Williama Dieterle
 Salome – jednostka osadnicza w USA, w stanie Arizona

Zobacz też 
 Salomé – miejscowość
 Salomé – hiszpańska wokalistka
 Salomea